Bagan – történelmi város Burmában
Bagan – település Oroszország Novoszibirszki területén, a Bagani járás székhelye
Bagan – település Oroszország Novoszibirszki területén, a Dovolnojei járásban
Bagan – folyó Oroszország Novoszibirszki területén, az Ivanovszkoje-tóba ömlik